Integralsatz ist ein Namensbestandteil bestimmter mathematischer Sätze, in deren Aussage ein Integral vorkommt.

Unter dem Begriff der klassischen Integralsätze werden der Satz von Gauß, der Satz von Green, der Satz von Stokes und einige ihrer Spezialfälle zusammengefasst. Diese Sätze der Vektoranalysis hängen eng miteinander zusammen: der Integralsatz von Stokes umfasst die anderen beiden Sätze als Spezialfälle.

Außerdem gibt es neben den klassischen Integralsätzen noch weitere Sätze, die man kurz als Integralsätze bezeichnet. Zu diesen zählt beispielsweise der cauchysche Integralsatz, der ein zentrales Resultat aus der Funktionentheorie ist.

Einzelnachweise 

Integralsatz